Келуй () — комуна у повіті Олт в Румунії.
 Келуй () — село у повіті Олт в Румунії. 
 Келуй (прізвище)

Див. також
 Гура-Келую